Carruthers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Vincent Carruthers
 William Carruthers